Вале́рий Ива́нович Салы́гин (также Салыга; род. 14 декабря 1938, Днепропетровск) — советский и российский учёный в области энергетики, педагог, доктор технических наук (1973), профессор. Директор Международного института энергетической политики и дипломатии при МГИМО.

Член-корреспондент РАН (1991). Лауреат Государственной премии СССР (1989) и Государственной премии РФ (1995). Советник I класса (2003).

Биография 
В 1956—1961 годах обучался в Харьковском горном институте, а в 1964—1967 годах обучался в аспирантуре этого вуза и защитил кандидатскую диссертацию.

В 1967—1978 годах работал в Московском институте стали и сплавов.

В 1973 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Разработка теории и методов синтеза автоматизированных систем управления сложными динамическими объектами топливно-энергетического комплекса».

В 1978 году назначен начальником Главного управления научно-исследовательских работ Министерства высшего и среднего профессионального образования СССР.

В 1989 году стал первым директором государственного научного центра «Союзнаука».

В 1990-х годах заместитель Министра образования Российской Федерации.

7 декабря 1991 года избран членом-корреспондентом РАН.

С 2000 года — директор Международного института энергетической политики и дипломатии (МИЭП) при МГИМО.

Под его руководством подготовлено более 40 докторов и кандидатов наук.

Валерий Салыгин — член Комиссии по государственным премиям при Президенте Российской Федерации, член Экспертного совета по энергетике Государственной думы РФ, член Научно-технического совета корпорации «Газпром».

Научные труды 
Автор более 400 научных работ и изобретений, в том числе 7 монографий.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (4 декабря 1998) — за заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами.
 Орден Александра Невского (1 марта 2017) — за заслуги в развитии науки, образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.
 Орден Почёта (18 декабря 2008) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу.
 Орден Дружбы народов (1986)
 Государственная премия СССР (1989) — за создание автоматической системы управления с многовариантной структурой для управления промышленными комплексами
 Государственная премия РФ (1995) — за цикл работ «Теория и принципы построения систем идентификации и управления динамическими объектами в условиях неопределённости»
 Отличник нефтяной промышленности СССР (1972)
 Почетный работник газовой промышленности РФ
 Почетный энергетик

Примечания

Ссылки 
 
 Информация на сайте МГИМО

Преподаватели МИСиСа
Преподаватели МГИМО
Выпускники ХНУРЭ
Почётные работники газовой промышленности
Учёные МИСиС
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Заместители министров России